Hrubieszów (plaats), plaats in Polen
 Hrubieszów (gemeente), gemeente in Polen
 Hrubieszów (district), district in Polen